Jaworki – osada w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin
 Jaworki – wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie miejsko-wiejskiej Szczawnica
 Jaworki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Rutki